Lealista hace referencia a varios artículos:

 Lealistas, colonos americanos fieles al Reino de Gran Bretaña y a la monarquía británica durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos.
 Lealismo en Úlster, ideología que se opone a la unificación de la isla de Irlanda en un solo Estado.
 Fuerza Voluntaria Lealista, grupo paramilitar leal al Reino Unido en Irlanda del Norte.
 Mando Militar Lealista Combinado, organización que abarcaba a los grupos paramilitares lealistas en Irlanda del Norte.
 Lealista del Imperio Unido, título honorífico dado en 1789 por Lord Dorchester a lealistas americanos que emigraron a la Norteamérica británica durante o después de la revolución americana.
 Lealista negro, habitante de la América británica de ascendencia africana que se unió a las fuerzas coloniales británicas durante la Guerra de Independencia.